Ghania ist der Familienname folgender Personen:

 Abou Zakharia Yahya Ibn Ali Ibn Ghania († 1148), General der Almoraviden
 Beni Ghania, Almoraviden-Geschlecht
 Mahmoud Ghania (1951–2015), marokkanischer Musiker